Trusina (župa), srednjovjekovna županija Humske zemlje
 Trusina (planina), planina u općini Nevesinje

naselja u BiH:
 Trusina (Konjic, BiH), naselje u općini Konjic
 Trusina (Nevesinje, BiH), naselje u općini Nevesinje
 Trusina (Berkovići, BiH), naselje u općini Berkovići